Золотой кубок КОНКАКАФ 2009 — 20-й (10-й в нынешнем формате) розыгрыш футбольного турнира для стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, прошёл с 3 по 26 июля 2009 года в США. Сборная Мексики, обыграв в финале сборную США, стала победителем турнира, завоевав свой восьмой трофей конфедерации КОНКАКАФ.

Участники 
В турнире приняли участие 12 команд.

Три сборные получили путёвки на турнир автоматически:
 
 
 

Центральную Америку представляют 5 команд (по результатам Кубка наций Центральной Америки 2009):
 
 
 
 
 

Карибские острова представляют 4 команды (по результатам Карибского кубка 2008):
 
 
 
 

Команды были разбиты на три группы — по четыре команды в каждой. В четвертьфинал вышли первые две команды из каждой группы, а также 2 лучшие команды из занявших третьи места.

Города и стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Отбор лучших

Сетка

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Лучшие бомбардиры 
4 мяча
  Мигель Саба
3 мяча
  Блас Перес
2 мяча
  Осаэль Ромеро
  Али Джерба
  Карло Костли
  Вальтер Мартинес
  Стюарт Холден
  Кенни Купер
  Луис Техада
  Пабло Баррера
  Джовани дос Сантос
  Херардо Торрадо
  Гильермо Франко
  Сельсо Борхес
  Энди Эррон
  Альваро Саборио

Ссылки 
 CONCACAF Gold Cup 2009 

2009
2009 год в футболе
Июль 2009 года
Международные соревнования по футболу в США